Colletoconis är ett släkte av svampar. Colletoconis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Colletoconis